Боровое — посёлок в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское».

География 
Посёлок расположен в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 81 километрах на север от города Вельска, на правом берегу реки Устья притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на западе деревня Саларево.
 Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»